Omran ist der Familienname folgender Personen:

 Adnan Omran (* 1934), syrischer Diplomat
 Nasser al-Omran (* 1997), saudi-arabischer Fußballspieler